Turniej olimpijski w tenisie stołowym kobiet podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie odbył się w dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 2012 roku w hali ExCeL.

Kalendarium 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+1:00).

Rozstawione zawodniczki 
Zawodniczki zostały rozstawione w oparciu o ranking światowy ITTF opublikowany w lipcu 2012 roku.

Pierwsze szesnaście zawodniczek zakwalifikowało się bezpośrednio do trzeciej rundy.

Zawodniczki rozstawione na miejscach od 17 do 32 zakwalifikowały się bezpośrednio do drugiej rundy.
  Ri Myong-sun
 Daniela Dodean
 Ni Xialian
 Huang Yi-hua
 Liu Jia
 Kristin Silbereisen
 Georgina Póta
 Elizabeta Samara
 Kim Jong
 Marharyta Pesoćka
 Iveta Vacenovská
 Chen Szu-yu
 Anna Tichomirowa
 Li Qiangbing
 Natalia Partyka
 Li Xue

Turniej

Faza medalowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Grupa pierwsza

Grupa druga

Dolna drabinka

Grupa trzecia

Grupa czwarta

Rundy eliminacyjne

Przypisy 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012